

Presentación Previa 
La pareja alemana Andreas Beck y Dominik Meffert fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el moldavo Radu Albot y el checo Jaroslav Pospíšil ganaron el título, derrotando a los italianos Thomas Fabbiano y Matteo Viola en la final, 7–67, 6–1.

Cabezas de serie 
 Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Primera ronda)
 Lee Hsin-han /  Artem Sitak (Cuartos de final)
 Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (Semifinales)
 Sergey Betov /  Alexander Bury (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Mersin 2014